

Geografia 
 Couto de Magalhães – comune brasiliano nello Stato del Tocantins
 Luís Eduardo Magalhães – comune brasiliano nello Stato di Bahia

Persone 
 Adelino Magalhães (1887-1969) – scrittore brasiliano
 Álvaro Magalhães (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira (1996) – calciatore portoghese
 Antônio Carlos Magalhães (1927-2007) – politico e imprenditore brasiliano
 Bruno Magalhães (1980) – pilota di rally portoghese
 Carlos de Oliveira Magalhães (1974) – calciatore portoghese
 Carlos Magalhães de Azeredo (1872-1963) – diplomatico, scrittore e poeta brasiliano
 Cleidimar Magalhães Silva (1982) – calciatore brasiliano
 David Magalhães (1988) – calciatore angolano
 Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882) – diplomatico, medico, poeta e drammaturgo brasiliano
 Eduardo Magalhães Machado (1982) – cestista brasiliano
 Fábio Luiz Magalhães (1979) – giocatore di beach volley brasiliano
 Filipe de Magalhães (1571-1762) – compositore portoghese
 Gabriel dos Santos Magalhães (1997) – calciatore brasiliano
 Gregore de Magalhães da Silva (1994) – calciatore brasiliano
 Jaime Magalhães (1962) – calciatore portoghese 
 Kassio Fernandes Magalhães (1987) – calciatore brasiliano
 Marcelo Magalhães Machado (1975) – cestista brasiliano
 Matheus Lima Magalhães (1992) – calciatore brasiliano
 Moisés Lima Magalhães (1988) – calciatore brasiliano